Рудильницы — название населённых пунктов в России:

 Рудильницы — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Рудильницы — деревня в Палехском районе Ивановской области.